Met betrekking tot muziek:

90s Request Top 100, een hitlijst van de Nederlandse radiozender 3FM
Album Top 100, een Nederlandse hitlijst samengesteld door GfK Dutch Charts
Album top 100 aller tijden, een jaarlijkse Nederlandse hitlijst samengesteld door radioluisteraars
Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten
CombiAlbum Top 100, een wekelijkse lijst van de 100 bestverkochte muziekalbums in Nederland
De Heetste 100, een hitlijst van de Vlaamse radiozender MNM samengesteld door luisteraars; zie MNM
Europese Album Top 100, de Europese variant van de Billboard Hot 100
Mega Top 100, een voorloper van de B2B Single Top 100 en uitgezonden door de TROS op Radio 3FM (vanaf 04-01-1997 t/m december 2002)
MNM Top 100, een hitlijst van de Vlaamse radiozender MNM samengesteld door luisteraars; zie MNM
Musikmarkt Top 100, een lijst van de bestverkochte singles in Duitsland
Nationale Hitparade Top 100, een latere versie van de Nationale Hitparade (vanaf 02-1987) en uitgezonden door de TROS op Radio 3
Nationale Top 100, een latere versie van de Nationale Hitparade (vanaf 13-12-1989 t/m 30-01-1993) en uitgezonden door de TROS op Radio 3
Single Top 100, een Nederlandse hitlijst gebaseerd op singleverkoop en legale downloads
Tijdloze 100, een jaarlijkse hitlijst van de beste nummers aller tijden van de Belgische radiozender Studio Brussel
Top 100 aller tijden, een voormalige jaarlijkse Nederlandse hitlijst samengesteld door radioluisteraars en vanaf 1979 t/m april 1993 uitgezonden door Veronica op Hilversum 3 en Radio 3
Top 100 Hitlijst, een Nederlandse hitlijst uitgegeven in 1988; zie Nationale Hitparade
Top 100 Magazine, de opvolger van de Top 100 Hitlijst; zie Nationale Hitparade
Top 100 van de Protestsongs, een Nederlandse hitlijst van protestliederen samengesteld door radioluisteraars
Volendam Top 100, een eenmalig muzikaal radioprogramma in 2007

Anders:

AFS top 100, een lijst van de 100 beste voetballers aller tijden
Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, een lijst van rijksmonumenten in Nederland
Top 100 History Makers, een televisieprogramma uitgezonden vanaf 2005
Top 100 Nederlandse monumenten 1940-1958, een destijds door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgestelde lijst van de 100 waardevolste monumenten

Zie ook 
Lijst van nummer 1-hits in de Single Top 100